

Botanique 
Angelica est le nom d'un genre comprenant environ 70 espèces de grandes plantes herbacées vivaces de la famille des Apiaceae.

Artistes 
 Angelica Catalani (1779-1849), soprano italienne.
 Angelica Bridges  (1973-), actrice américaine.
 Angelica (groupe), groupe de musique punk-rock britannique.
 Angélica Celaya, actrice américaine.

Chansons

Toponymie 

 Angelica, un village du comté d'Allegany, dans l'État de New York.
 Angelica (New York)
 
 (965) Angelica, astéroïde

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom roumain